Сборная Армении по шахматам:
 Женская сборная Армении по шахматам.
 Мужская сборная Армении по шахматам.